M21 Sniper Weapon System
 Messier 21 (M21), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M21 (Moldavië)
 M-21 (Montenegro)
 M21 (Oekraïne)
 M21 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M21 (Joegoslavië)
 M-21 (Rusland)